

Carriera 
Dal 2006 gioca nella società lussemburghese del Wiltz 71. Il 2 marzo del 2010 ha fatto il suo debutto con l'Under-21 lussemburghese nella sfida contro i pari età della Bosnia ed Erzegovina, partita persa 0-1. Il 4 giugno seguente fa il suo esordio anche nella Nazionale maggiore nell'amichevole contro le Fær Øer (0-0).

Nel luglio del 2010 subisce in infortunio che lo costringe lontano dai campi di gioco fino al gennaio del 2011.

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale lussemburghese